Jugoslovanski izbor za Pesem Evrovizije 1981 je potekal 28. februarja v studiu IX TV Beograd. Vodila sta ga Helga Vlahović in Minja Subota.

Zmagal je Seid Memić - Vajta s pesmijo Lejla.

Tekmovalne skladbe

Glasovanje
O zmagovalcu je odločalo 8 sedemčlanskih regionalnih žirij. Žiranti so popevke ocenjevali z ocenami 1–5, seštevek ocen pa je bil pretvorjen v evrovizijske točke (12, 10, 8–1). Pred glasovanjem zadnje, prištinske žirije so bili Novi fosili in Vajta izenačeni z 59 točkami. Prištinčani so dali Novim fosilom 8, Vajti pa 12 točk in mu tako prinesli zmago.

Legenda: Sa - Sarajevo, Sk - Skopje, NS - Novi Sad, Tg - Titograd, Zg - Zagreb, Bg – Beograd, Lj - Ljubljana, Pr – Priština.

Viri

 
 
 
 

1981 v glasbi
1981 v Jugoslaviji